101 км (101-й кіломе́тр; Сто перший кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

 101-й кілометр - жаргонізм, що означав спосіб обмеження прав, який застосовувався в СРСР до окремих категорій громадян.

Власна назва наступних об'єктів

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

101 км — зупинний пункт Кримської дирекції Придніпровської залізниці

101 км — зупинний пункт Жовтневої залізниці (Вітебського напрямку)
101 км — зупинний пункт Жовтневої залізниці (Новгородського напрямку)
101 км — зупинний пункт Алтайського відділення Західно-Сибірської залізниці
101 км — зупинний пункт Сосногорського відділення Північної залізниці
101 км — зупинний пункт Пермського відділення Свердловської залізниці

Див. також 
 101 (значення)
 101
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (1)
 Список залізничних станцій і роз'їздів Росії (1)